Сорокин, Анатолий Дмитриевич (1963—2010) — протоиерей Русской православной церкви.
 Сорокин, Анатолий Иванович (1921—1988) — советский вице-адмирал, Герой Советского Союза.
 Сорокин, Анатолий Михайлович (род. 1940) — советский металлург, Герой Социалистического Труда.
 Сорокин, Анатолий Петрович (род. 1935) — советский и российский учёный, член-корреспондент РАН.